Cute, japán lányegyüttes
 Cute (album), Mizuki Arisza japán énekesnő 1995-ben megjelent nagylemeze
 Cute, Jerry Goldsmith 1990-ben megjelent című száma (Szörnyecskék 2. - Az új falka filmzene)
 Cute (I’m Not Cute), a lengyel Blog 27 popegyüttes 2008-ban megjelent kislemeze
 CUTE, a Cubical Tokyo Tech Engineering satellite rövidítése